Ле-Туке-Пари-Плаж () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Монтрёй-сюр-Мер, кантон Этапль. Расположена в 92 км к западу от Арраса и в 120 км к юго-западу от Лилля, в 7 км от автомагистрали А16 «Европейская», на берегу пролива Ла-Манш.

Население (2018) — 4 229 человек.

Ле-Туке-Пари-Плаж, или просто Ле-Туке, в настоящее время — самый элегантный морской курорт на севере Франции, место расположения множества фешенебельных отелей и отдыха зажиточных парижан. В городе много оригинальных зданий, поблизости расположен аэропорт.

История 
Ле-Туке-Пари-Плаж был основан в 1876 году Ипполитом де Вильмессаном (Hippolyte de Villemessant), основателем и владельцем популярной газеты «Фигаро». В этом месте протяженные песчаные дюны чередовались с лесами. Название города имеет пикардийское происхождение и означает «угол», что отражает фактическое место его расположения между морским побережьем и рекой Канш. Полностью название города переводится как «Париж на море». Местные власти с самого начала привлекали для строительства зданий в городе талантливых архитекторов с неординарными взглядами, вследствие чего Ле-Туке приобрел неповторимый фешенебельный облик.

В городе находится частный дом супруги президента Макрона Брижит.

Достопримечательности 
 Здание мэрии постройки 1931 года
 Здание почты постройки 1927 года
 Церковь Святой Жанны д’Арк 1910—1911 годов
 Серии изысканных вилл, построенных известными архитекторами I половины XX века

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,2 %
 промышленность — 5,3 %
 строительство — 4,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 59,1 %
 государственные и муниципальные службы — 31,0 %

Уровень безработицы (2017) — 16,1 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 27 520 (Франция в целом — 21 730, департамент Па-де-Кале — 19 200).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Ле-Туке-Пари-Плаж в 2008-2017 и с 2020 года занимает член партии Республиканцы
Даниэль Факель (Daniel Fasquelle). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый блок победил во 2-м туре, получив 51,04 % голосов.

Города-побратимы 
  Риксансар, Бельгия
  Уитни, Великобритания
  Винтерберг, Германия
  Сиди-Бу-Саид, Тунис
  Кэри, США
  Экбольсайм, Франция

Знаменитые уроженцы 
 Кристиан Ферра (1933—1982), скрипач

Галерея

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Коммуны департамента Па-де-Кале